Уткуль — топоним:
 Уткуль — река в Зональном районе Алтайского края.
 Уткуль — озеро в Троицком районе Алтайского края.
 Уткуль — село в Зональном районе Алтайского края.
 Уткуль — село в Троицком районе Алтайского края.